Simoenta – fiume citato da Omero
 Simoenta – divinità greca